Valenzani – abitanti di Comunità Valenciana
Valenzani – abitanti di Valenza (Italia)